Flagg ist der Familienname folgender Personen:

 Azariah C. Flagg (1790–1873), US-amerikanischer Politiker
 Bill Flagg (* 1934), US-amerikanischer Country- und Rockabilly-Sänger
 Edith Flagg († 2014), US-amerikanische Modedesignerin und Philanthropin
 Ernest Flagg (1857–1947), US-amerikanischer Architekt
 Fannie Flagg (* 1944), US-amerikanische Autorin und Schauspielerin
 Francis Flagg (Pseudonym von George Henry Weiss; 1898–1946), US-amerikanischer Schriftsteller und Lyriker
 George Whiting Flagg (1816–1897), US-amerikanischer Maler
 James Montgomery Flagg (1877–1960), US-amerikanischer Zeichner und Illustrator

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Flagg (Illinois)
 Flagg (Texas)
 Flagg Center (Illinois)
 Flagg Spring (Kentucky)

Siehe auch:

 Flag
 Flack